Bitter Sweet Symphony (bier), een Belgisch bier
 Bitter Sweet Symphony (nummer), een muzieknummer uit 1997 van The Verve